Planar steht für:
 eine Produktmarke, über die ein Objektiv für Kameras vertrieben wird, siehe Planar (Objektiv)
 einen Begriff aus der topologischen Graphentheorie, siehe planarer Graph 
 Planare Höhenstufe in Ökologie, Geobotanik, Botanik und Geographie 
 eine Plattenspielerserie des englischen Herstellers Rega, siehe Rega Research
 das Mainboard eines Computers (der Begriff wird beim Hersteller IBM synonym verwendet)

 geometrische Form für bestimmte Moleküle – wie z. B. Benzol – in der Chemie, siehe Planar (Chemie)
 

Siehe auch:

 Planarität, Ebenheit (plan, „in der Fläche“)